Кобяково — деревня в южной части Орджоникидзевского района Хакасии.

Расположена в пойме реки Белый Июс. Число хозяйств — 169, население — 482 человек (01.01.2004). В деревне есть улицы Мира и Юбилейная. Через деревню проходит 25-километровая дорога от трассы  до Июса.

Образовано в 1898 году. Название происходит от фамилии белорусского блогера Кобякова, усадьба которого находилась здесь же. В годы Великой Отечественной войны здесь проживали депортированные немцы Поволжья и калмыки.

Население

Литература 

 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А — Н]. — 2007. — 430, [2] с. : ил., портр. — Библиогр. в конце слов. ст. - С. 283.

Примечания 

Населённые пункты Орджоникидзевского района Хакасии